Földesi József (1903–1975) sebészorvos, kórházigazgató, Miskolc díszpolgára
 Földesi József (1932) újságíró, főszerkesztő